Miejscowości w Polsce
 Sucha Góra – miejscowość w województwie podlaskim
 Sucha Góra – dzielnica Bytomia
 Sucha Góra – przysiółek wsi Skawica, gmina Zawoja, województwo małopolskie
 Sucha Góra – przysiółek wsi Stara Morawa, gmina Stronie Śląskie, województwo dolnośląskie

 Góry i wzniesienia
 Sucha Góra (Czerniawa Sucha, 1062 m) – szczyt w Beskidzie Makowskim, w Paśmie Jałowieckim na południe od Jałowca
 Sucha Góra (603 m) – szczyt w Beskidzie Niskim, na południowym wschodzie od Iwonicza-Zdroju
 Sucha Góra (1040 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim w grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki
 Sucha Góra – wzniesienie na Garbie Tarnogórskim, między Bytomiem i Tarnowskimi Górami
 Sucha Góra – szczyt w Górach Kamiennych (Pasmo Lesistej)
 Sucha Góra (1113 m) – szczyt w Karkonoszach
 Sucha Góra (561 m) – wzniesienie w Górach Lubowelskich (w Muszynie)
 Sucha Góra (585 m) – wzniesienie na Pogórzu Dynowskim, na północ od Krosna.
 Sucha Góra (378 m) – wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim (nad Polichtami)
 Sucha Góra (436 m) – wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim, nad miejscowością Piaski-Drużków
 Sucha Góra Zachodnia (406 m) – wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim (nad Jastrzębią)
 Pozostałe
 RTCN Sucha Góra – Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze zlokalizowane na Suchej Górze koło Krosna
 Sucha Góra – miejscowość na Orawie (Słowacja), w latach 1920–24 i 1938–39 należąca do Polski
 Zobacz też
 Suchogórz, Góry Suche